Алексей Витальевич Коробейников (12 мая 1978, Ачинск, Красноярский край, РСФСР — 16 мая 2014, Красноярск, Россия) — украинский биатлонист российского происхождения, участник Олимпиады-2006 и Кубка мира, чемпион (2003) и призёр чемпионата Европы, чемпион мира среди юниоров по биатлону, чемпион мира по летнему биатлону. Мастер спорта России международного класса по биатлону (1999), мастер спорта России по лыжным гонкам.

Биография 
Первым тренером спортсмена был его отец — Виталий Коробейников. Учился в Дивногорском колледже-интернате олимпийского резерва.

В начале карьеры выступал на юниорских турнирах за сборную России. На чемпионате мира среди юниоров 1997 года в Форни-Авольтри стал победителем в командной гонке вместе с Дмитрием Бабичем, Сергеем Башкировым и Сергеем Усанковым. Участвовал в чемпионате мира среди юниоров 1998 года в Джерико, занял 10-е место в индивидуальной гонке.

В 1999 году стал победителем зимней Универсиады в словацком Попраде в эстафете в составе сборной России.

С 2002 года выступал за сборную Украины. Дебютировал на Кубке Европы в сезоне 2002/03 в норвежском Оле, заняв 20-е место в спринте. В том же сезоне впервые принял участие в Кубке мира на этапе в Поклюке — сначала выступил в эстафете, где украинцы были восьмыми, затем в личной гонке стал 41-м в спринте.

На чемпионате Европы 2003 года в Форни-Авольтри стал чемпионом в спринте, был 17-м в гонке преследования и пятым — в эстафете. Также принимал участие в чемпионатах Европы в 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. В 2005 году в Новосибирске стал серебряным призёром в эстафете, а в 2007 году в Банско выиграл бронзу в индивидуальной гонке.

В 2003 году стал чемпионом мира по летнему биатлону в эстафете в составе сборной Украины вместе с Александром Беланенко, Андреем Дериземлёй и Вячеславом Деркачом. В личных видах на этом турнире лучшим результатом стало девятое место в гонке преследования.

В сезоне 2003/04 набрал первые очки в зачёт Кубка мира, заняв 24-е место в гонке преследования на этапе в Контиолахти.

Принимал участие в чемпионате мира 2005 года в Хохфильцене, был 38-м в спринте, 30-м — в гонке преследования и 10-м — в эстафете. В том же Хохфильцене в 2005 году стал серебряным призёром всемирной зимней Универсиады в эстафете. В сезоне 2005/06 стал победителем этапа Кубка Европы в Обертиллиахе, выиграв индивидуальную гонку.

Участвовал в зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине. Стартовал в двух дисциплинах — в индивидуальной гонке был 54-м, а в эстафете — седьмым.

На чемпионате мира 2007 года в Антерсельве стартовал во всех шести дисциплинах — был восьмым в эстафете, десятым — в смешанной эстафете, а в личных видах лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке. Это 16-е место стало лучшим результатом спортсмена на соревнованиях уровня Кубка мира. Также на этом чемпионате Коробейников в единственный раз в карьере принял участие в масс-старте, где финишировал 26-м. На следующем чемпионате мира, в 2008 году в Эстерсунде стартовал только в смешанной эстафете, занял 13-е место.

По окончании сезона 2008/09 вернулся на родину. В сезоне 2009/10 выступал на Кубке России за сборную Красноярского края, после сезона завершил спортивную карьеру. С 2010 года работал тренером в Ачинской ДЮСШ имени Г. М. Мельниковой.

В марте 2014 года попал в ДТП в Ачинске, получил открытую черепно-мозговую травму. Спустя два месяца, 16 мая 2014 года скончался в больнице г. Красноярска. У спортсмена остались жена и дочь.

В декабре 2014 года в Ачинске проведены соревнования памяти Алексея Коробейникова.

Результаты в общем зачёте Кубка мира 
 2002/03 — очков не набирал
 2003/04 — 74-е место (7 очков)
 2004/05 — 91-е место (1 очко)
 2005/06 — 93-е место (1 очко)
 2006/07 — 66-е место (22 очка)
 2007/08 — в личных видах не выступал
 2008/09 — очков не набирал

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IBU
 Профиль biathlon.com.ua

Биатлонисты России
Биатлонисты Украины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года